

Маданіят — село, Фархорський район, Хатлонська область

Маданіят — селище, Яккабазький район, Кашкадар'їнська область